Lengadoc (Lengadòc) steht für:

 okzitanische Sprache (Lenga d'òc)
 Languedoc, Region in Frankreich